Список видів роду дягель:

Список, який містить 116 визнаних види роду дягель (Angelica) родини окружкових (Apiaceae), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

Визнані види

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Angelica на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Angelica на сайті «International Plant Names Index» 
 Angelica на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Angelica на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Angelica на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

Дягель
Дягель